Vilar do Monte ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Vilar do Monte (Barcelos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Vilar do Monte (Macedo de Cavaleiros), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Macedo de Cavaleiros
 Vilar do Monte (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima